

Топоніми 
 Якушіма — острів у Японії, у Східно-Китайському морі.
 Якушіма — містечко у Японії, у префектурі Каґосіма.